Six navires de la Royal Navy ont été nommés HMS Marlborough, d'après le duc de Marlborough :
 le , un navire de , renommé Marlborough en 1706. Il combat lors de la guerre de Sept Ans, et coulera en 1762 lors d'une tempête ;
 le , un navire de  construit en 1767. Il participe à la guerre d'indépendance des États-Unis et sera gravement endommagé durant la bataille du 13 prairial an II ;
 le , un navire de  construit en 1807, envoyé à la casse en 1835 ;
 le , un navire de  1855. Renommé Vernon II en 1904, il coule en 1924 ;
 le , un cuirassé de classe Iron Duke construit en 1912. Il participe à la bataille du Jutland en 1916, puis à l'évacuation de membres de la famille Romanov lors de la guerre civile russe avant d'être retiré du service en 1932 ;
 le , une frégate de Type 23 lancée en 1989. Vendue à la Marine chilienne en 2008, elle est renommée CNS Almirante Condell.

Marlborough